Osvajači olimpijskih medalja u atletici za muškarce u disciplini troskok prikazani su u sljedećoj tablici, iskazani u metrima:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini troskok prikazani su u sljedećoj tablici:

Atletske skakačke discipline na Olimpijskim igrama
Troskok